Wolseley Hornet è il nome di tre modelli di autovettura prodotti dalla Wolseley:
 Wolseley Hornet – prodotta dal 1930 al 1936;
 Wolseley Hornet Special – prodotta dal 1932 al 1935;
 Wolseley Hornet – nome di una versione della Mini prodotta dal 1961 al 1970.